Миодраг Николић (Београд, 28. јул 1925 — Београд, 17. август 2007) је био филмски и ТВ сценограф. 
Завршио је Архитектонски факултет у Београду. 
Урадио је сценографију за 30 домаћих наслова и 10 копродукција.
Сарађивао је са редитељима попут Воје Нановића, Бате Ченгића, Жике Митровића, Ђорђа Кадијевића, Здравка Шотре и са многим другим домаћим редитељима.
Радио је такође у више копродукционих пројеката.

Сценографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1940-те
|-
| 1948. || Софка || арт дизајнер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1950-те
|-
| 1958. || La Tour, prends garde! || арт дизајнер
|-
| 1958. || Црни бисери || арт дизајнер
|-
| 1958. || La tempesta || сценограф
|-
| 1959. || Кампо Мамула || арт дизајнер
|-
| 1959. || Délit de fuite || арт дизајнер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1960-те
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || арт дизајнер
|-
| 1960. || I cosacchi || сценограф
|-
| 1960. || Боље је умети || сценограф
|-
| 1961. || Нема малих богова || арт директор
|-
| 1961. || Двоје || арт директор
|-
| 1965. || Genghis Khan || непотписан
|-
| 1965. || La fabuleuse aventure de Marco Polo || арт дизајнер
|-
| 1966. || Kommissar X - In den Klauen des goldenen Drachen || сценограф
|-
| 1966. || All'ombra delle aquile || сценограф
|-
| 1966. || Пре рата || сценограф
|-
| 1967. || Hermann der Cherusker - Die Schlacht im Teutoburger Wald || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1970-те
|-
| 1971. || Улога моје породице у свјетској револуцији || сценограф
|-
| 1974. || Ужичка република (филм) || сценограф
|-
| 1976. || Ужичка република (серија) || сценограф
|-
| 1976. || Кухиња || сценограф
|-
| 1977. || Зовем се Ели || сценограф
|-
| 1978. || Није него || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1980-те
|-
| 1981. || Доротеј || сет декоратер
|-
| 1982. || Савамала || сценограф
|-
| 1983. || Тимочка буна ||
|-
| 1985. || Оркестар једне младости ||
|-
| 1987. || Вук Караџић ||
|-
| 1987. || Лагер Нип ||
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије ||
|-
| 1989. || Време чуда ||
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ||
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 (ТВ серија) ||
|-
| 1989. || Како је пропао рокенрол ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1990-те
|-
| 1990. || Време чуда ||
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву ||
|-
| 1991. || Оригинал фалсификата ||
|-
| 1992. || Танго аргентино ||
|-
| 1993. || Мрав пешадинац ||
|-
| 1994. || Слатко од снова ||
|-
| 1995. || To vlemma tou Odyssea || сет декоратер
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ||
|-
| 1996-1997.|| Горе доле ||
|-
| 1998. || Не мирише више цвеће ||
|-
| 1998. || Џандрљиви муж ||
|-
| 1998. || Лајање на звезде ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 2000-те
|-
| 2000. || Проналазачи ||
|-
| 2000. || Дуг из Баден Бадена ||
|-
| 2001. || Тесла или прилагођавање анђела ||
|-
| 2002. || Зона Замфирова ||
|-
| 2002. || Мртав ’ладан ||
|}

Спољашње везе 

 Миодраг Николић на сајту Имдб
 Миодраг Николић на сајту Филмска банка

Рођени 1925.
Умрли 2007.
Београђани на филму
Српски сценографи
Југословенски сценографи